Сергей Юрьевич Тетюхин () — российский волейболист, доигровщик, олимпийский чемпион 2012 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России. Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье».

Биография

Юность 
Детство Сергея Тетюхина прошло в Фергане. Первым тренером спортсмена был его отец Юрий Иванович, а первой командой в карьере — ташкентские «Крылья Востока». В 1992 году в связи с изменившейся социально-политической обстановкой и отсутствием перспектив для роста игрока на родине, семья Тетюхиных приняла решение о переезде в Россию и по совету заслуженного тренера СССР Юрия Фураева отправилась в Белгород. Сергей был принят в команду «Белогорье».

Клубная карьера 
Как вспоминал главный тренер белгородского клуба Геннадий Шипулин, Сергей сразу произвёл приятное впечатление и хорошо смотрелся в разных амплуа:

Помню, я долго не мог определиться, как лучше приспособить этого талантливого парня. Сегодня у меня на площадку выходил Тетюхин-нападающий, завтра — Тетюхин-связующий. Решение сделать из него доигровщика я принял из-за феноменальной координации и способности Тетюхина мягким движением поднимать скоростной мяч. Кроме того, его телосложение — эталон для этого амплуа.

В 1995 году Тетюхин выиграл с белгородским «Локомотивом» свой первый титул — Кубок России, в 1997 и 1998 годах становился чемпионом страны, а в 1999-м впервые был признан самым ценным игроком чемпионата, выиграв приз Андрея Кузнецова.

В сезоне-1999/2000 вместе с ещё двумя россиянами, Ильёй Савельевым и Станиславом Динейкиным, начал выступления в итальянской «Парме». Команда, проводившая первый сезон в серии A1 после возвращения из второго дивизиона, во многом благодаря российскому трио смогла занять пятое место в регулярном чемпионате.

В октябре 2000 года Тетюхин и игрок «Модены» Роман Яковлев по дороге в Парму попали в автоаварию. Сергей, находившийся за рулём, решился на обгон, но не справился с управлением и машина оказалась на встречной полосе. После лобового столкновения волейболисты чудом остались в живых. По счастью выжил и водитель встречного автомобиля, что упростило судебное разбирательство. Сергей перенёс несколько операций и пропустил почти весь сезон. Вернувшись в строй весной 2001 года, он вновь встретился на площадке с коллегой по несчастью Яковлевым — в четвертьфинальной серии чемпионата Италии «Парма» уступила «Модене» с результатом 1—3. Это были последние матчи Тетюхина в итальянской лиге.

Вернувшись в Белгород, Тетюхин в сезоне-2001/02 помог «Локомотиву-Белогорью» вернуть лидерство в российском волейболе — после 5-го места в предыдущем чемпионате команда, в которой он был капитаном, стала чемпионом страны и попутно дошла до финала Кубка CEV. В период с 2003 по 2006 год вместе с «Локомотивом-Белогорьем» выиграл ещё три чемпионата и два Кубка России, в 2003 году был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Лиги чемпионов, завершившегося первой в истории победой российского клуба, а также во второй раз в карьере стал обладателем приза Андрея Кузнецова.

В третий раз звание лучшего волейболиста России Сергею Тетюхину было присуждено в 2006 году. Тогда «Локомотив-Белогорье» проиграл суперфинал чемпионата страны столичному «Динамо», но лидер белгородской команды проявил незаурядные волевые качества. Накануне второго выездного матча суперфинала (первый был проигран железнодорожниками со счётом 0:3) Сергей на тренировке неудачно отбил летевший в лицо мяч и сломал палец. В том самом матче белгородцы проиграли первые две партии, но в третьем сете Тетюхин, выйдя на подачу, превратил счёт 3:6 в 7:6 и внёс перелом в ход игры. Всего же за пять партий он набрал 23 очка — почти четверть от всех, что заработала его команда, в том числе 10 непосредственно с подачи. «Локомотив-Белогорье» вырвал тяжелейшую победу и спас интригу в серии, в остальных матчах которой Тетюхин продолжал играть со сломанным пальцем.

Летом 2006 года вместе с партнёрами по белгородскому «Локо» Александром Косаревым и Вадимом Хамутцких перешёл в казанское «Динамо-Таттрансгаз». В суперфинале чемпионата России-2006/07 они взяли реванш у московских динамовцев за поражение годичной давности, а следующий сезон принёс Тетюхину победы в Кубке России и Лиге чемпионов и очередной приз лучшему игроку страны, после чего волейболист снова вернулся в «Локомотив-Белогорье».

С третьим за карьеру появлением Тетюхина в «Локомотиве-Белогорье» были связаны надежды болельщиков на новые успехи команды. Ведь с 1995 года, когда Сергей начал выходить в основном составе дружины Геннадия Шипулина, все российские клубы, за которые он выступал, в каждом сезоне выигрывали хотя бы один какой-либо титул. И традиция действительно получила продолжение — выдающаяся игра Тетюхина в финале Кубка CEV в Афинах против «Панатинаикоса» принесла почётный трофей волейболистам из Белгорода.

Осенью 2009 года Тетюхин уже в составе казанского «Зенита» выиграл свой 8-й национальный Кубок и был признан MVP «Финала восьми» в Калининграде, а в мае 2010 года в восьмой раз стал чемпионом России. В сезоне 2010/2011 во многом благодаря мастерству и многолетнему опыту Тетюхина «Зениту» удалось одолеть в финале московское «Динамо», набравшее ход к решающим стадиям плей-офф. 7 мая 2011 года Сергей Тетюхин стал 9-кратным чемпионом страны, тем самым ещё более упрочив своё лидерство по числу титулов в российской Суперлиге. После окончания сезона снова перешёл в «Белогорье».

В декабре 2012 года Сергей Тетюхин в девятый раз в карьере завоевал Кубок России и вскоре снова стал регулярно выходить в составе «Белогорья», восстановившись после проблем с коленями и нарушения сердечного ритма, преследовавших спортсмена до и после Олимпийского турнира в Лондоне. В плей-офф Суперлиги-2012/13 «Белогорье» прошло сложнейший путь, обыграв московское «Динамо», новосибирский «Локомотив», казанский «Зенит», уфимский «Урал» и спустя восемь лет стало чемпионом страны. Сергей Тетюхин завоевал десятую золотую медаль российских чемпионатов. Он неизменно выходил в стартовом составе белгородской команды в этих поединках, за исключением третьего матча полуфинальной серии с «Зенитом», которую мог пропустить из-за возникшей в предыдущей встрече травмы ноги, но, по словам спортсмена, «ситуация так сложилась, что надо было выходить и помогать». Выход Сергея на замену во второй партии стал переломным моментом в той игре. 11 мая 2013 года в трудно начинавшейся первой партии «золотого» матча против «Урала» на подаче Тетюхина белгородцы набрали 10 очков подряд, после чего инициативу в матче не упускали.

В марте 2014 года Сергей Тетюхин в четвёртый раз выиграл Лигу чемпионов, а за игру в финальном матче против турецкого «Халкбанка» был награждён призом MVP. Он в очередной раз проявил несгибаемый характер, умение играть на максимуме возможностей в самые ответственные моменты — на его подачах «Белогорье» совершило решающее ускорение в первой партии, а в концовке четвёртой, уступая 17:22, вышло вперёд, и переломив ситуацию, в итоге добилось победы.

26 марта 2017 года в матче чемпионата России против «Зенита» Сергей Тетюхин сыграл в стартовом составе «Белогорья» вместе со своим сыном Павлом.

3 апреля 2018 года объявил, что по окончании сезона-2017/18 завершит игровую карьеру, а спустя неделю в Анкаре завоевал вместе с «Белогорьем» свой последний титул — Кубок Европейской конфедерации волейбола. 29 апреля 2018 года матчем чемпионата России против новоуренгойского «Факела» завершил карьеру игрока.

Сборная России 
В 1994 году Сергей Тетюхин вошёл в состав молодёжной сборной России. На чемпионате Европы в Турции команда, возглавляемая Валерием Алфёровым, выиграла золотые медали. В финальной игре со счётом 3:0 были обыграны сверстники из Франции, а Сергея Тетюхина, выходившего на решающий матч с новокаиновой блокадой плеча, признали лучшим игроком турнира. За год до этого, в 1993, Сергей мог дебютировать и в национальной сборной. Он поехал вместе с командой в традиционное в те годы турне по Японии, но на площадку ни разу не вышел, поскольку был заявлен как третий резервный связующий.

Первый официальный матч за национальную сборную Тетюхин провёл 11 мая 1996 года в Пекине. В рамках Мировой лиги российские волейболисты в тот день одержали победу над сборной Японии со счётом 3:2. В июле — августе 1996 года в Атланте выступал на первых в своей карьере Олимпийских играх.

В декабре 1999 года Сергей Тетюхин стал обладателем Кубка мира и ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. В 2002 году сборная России впервые выиграла Мировую лигу и взяла серебряные медали чемпионата мира. По итогам мирового форума Сергей занял четвёртое место в споре самых результативных игроков, уступив только именитым диагональным Маркосу Милинковичу, Ивану Мильковичу и совсем немного — Владимиру Николову (135 очков против 139), а также вошёл в десятку лучших принимающих турнира.

Первую паузу в выступлениях за сборную Тетюхин взял в 2005 году, когда попробовал свои силы в пляжном волейболе. Через два месяца после начала занятий бич-волеем, Тетюхин и его коллега по «Локомотиву-Белогорью» Игорь Колодинский заняли 2-е место на третьем этапе чемпионата России в Белгороде, проиграв лишь сильнейшей на тот момент российской паре Роман Аркаев / Дмитрий Барсук. Но вскоре, на последнем этапе подготовки к чемпионату Европы-2005, Сергей вновь оказался в стане сборной России.

В октябре 2011 года после двухгодичного перерыва в выступлениях за национальную сборную Сергей Тетюхин вошёл в заявку на Кубок мира и во второй раз в карьере стал победителем этого турнира.

Сергей Тетюхин — обладатель серебряной медали Олимпиады в Сиднее, бронзовых медалей Игр в Афинах и Пекине, а после победы на Играх в Лондоне Сергей стал первым в мужском волейболе обладателем четырёх олимпийских медалей, включая золотую.

Участие Тетюхина на лондонской Олимпиаде было под вопросом — весной 2012 года врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма и лишь за месяц до начала соревнования позволили возобновить тренировки. На своей пятой Олимпиаде 36-летний Сергей Тетюхин был одним из наиболее стабильных игроков сборной России на подаче и приёме; в ключевом матче предварительного этапа со сборной США набрал 21 очко, реализовав 45 % атак, многие из которых проходили при организованном групповом блоке соперника. В той игре сборная России, проигрывая 0:2 по партиям, смогла добиться победы. В последующих матчах Тетюхин продолжал играть практически без замен, демонстрируя высокое качество волейбола и волю к победе. Главный тренер сборной России Владимир Алекно отметил, что выход на подачу Тетюхина в концовке третьей партии финального матча с бразильцами помог сборной России переломить ход неудачно складывавшегося поединка и в итоге добиться победы:

Говорят, что он совершил чудо. Да он тысячи раз так спасал партии и матчи! Выходил на подачу, или забивал шальные мячи, или в защите тащил такой удар, какой больше никому вытащить не под силу. Это Игрок, даже Игрочище. С него и начался перелом в финале.

После финала лондонской Олимпиады Сергей Тетюхин объявил о завершении выступлений за сборную. В апреле 2015 года в разговоре с Андреем Воронковым допустил возможность своего возвращения, и его фамилия была внесена в заявку на Мировую лигу. В июле того же года, после того, как сборную России вновь возглавил Владимир Алекно, Тетюхин согласился помочь ей решить задачу по завоеванию путёвки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Матч Кубка мира против сборной Египта, прошедший 18 сентября, стал для него 300-й официальной игрой за сборную России. В конце 2015 года Сергея Тетюхина выбрали капитаном сборной. На европейском олимпийском отборочном турнире, проходившем в январе 2016 года в Берлине, он был удостоен от организаторов звания MVP.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали шестой Олимпиадой Сергея Тетюхина. Кроме него, в шести летних Олимпиадах среди представителей игровых командных видов спорта участвовали только российская волейболистка Евгения Эстес (Артамонова) и испанский ватерполист Мануэль Эстиарте, а бразильская футболистка Формига в 2021 году превзошла это достижение, выступив на седьмых в своей карьере Олимпийских играх. 5 августа 2016 года Тетюхин нёс флаг России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Как и на всех предыдущих Олимпиадах с его участием, сборная России дошла до полуфинала, но в этот раз осталась без медалей. 21 августа, после поражения от сборной США в матче за бронзу на Олимпиаде в Рио Тетюхин объявил о завершении карьеры в сборной.

Всего в составе национальной команды Сергей Тетюхин провёл 320 официальных матчей, в которых набрал 2488 очков и 514 отыгранных подач, первым из российских волейболистов преодолев рубежи в 300 матчей и 3000 выигранных мячей.

Личная жизнь 
Родители Сергея Тетюхина Юрий Иванович и Любовь Аблякимовна — заслуженные тренеры России по волейболу, преподаватели белгородской гимназии № 22 и СДЮСШОР № 2 Белгородской области. Младший брат Олег — мастер спорта по волейболу, волейбольный арбитр. У Сергея и его жены Натальи трое сыновей — Иван, Павел и Александр. Павел Тетюхин (2000 г. р.) с сезона-2018/19 выступает на позиции доигровщика за основную команду «Белогорья», а в сентябре 2021 года дебютировал в сборной России.

В 1998 году Сергей Тетюхин окончил Белгородский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт».

17 января 2014 года в Белгороде участвовал в эстафете огня XXII зимних Олимпийских игр. Тетюхин принёс факел на Соборную площадь и вместе с главой Белгорода Сергеем Боженовым зажёг городскую чашу олимпийского огня.

Общественная деятельность 
8 сентября 2013 года Сергей Тетюхин был избран в состав Совета депутатов города Белгорода от партии «Единая Россия». 13 сентября 2015 года избран в депутаты Белгородской областной думы VI созыва по единому избирательному округу. После выборов 13 сентября 2020 года отказался от депутатского мандата в Белгородской областной думе.

В марте 2019 года назначен генеральным менеджером мужской сборной России, сменив в этой должности гендиректора новосибирского «Локомотива» Романа Станиславова. В 2021 году возглавил волейбольный клуб «Белогорье».

Спортивные достижения

Со сборной России 
 Олимпийский чемпион XXХ Олимпийских игр в Лондоне (2012).
 Серебряный призёр XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000).
 Бронзовый призёр XXVIII Олимпийских игр в Афинах (2004).
 Бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине (2008).
 Серебряный призёр чемпионата мира (2002).
 Серебряный призёр чемпионатов Европы (1999, 2005, 2007), бронзовый призёр чемпионатов Европы (2001, 2003).
 Обладатель Кубка мира (1999, 2011), серебряный призёр Кубка мира (2007).
 Победитель Мировой лиги (2002), серебряный (1998, 2000) и бронзовый (1996, 1997, 2001, 2006, 2008, 2009) призёр Мировой лиги.
 Серебряный призёр Евролиги (2004).

С молодёжной сборной России 
 Чемпион Европы (1994).
 Чемпион мира (1995).

С клубами 
 10-кратный чемпион России (1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2012/13), серебряный призёр чемпионатов России (1994/95, 1995/96, 1998/99, 2005/06, 2014/15), бронзовый призёр чемпионатов России (2007/08, 2013/14, 2015/16).
 10-кратный обладатель Кубка России (1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013), финалист Кубка России (2015), бронзовый призёр Кубка России (2010, 2014, 2016).
 3-кратный обладатель Суперкубка России (2010, 2013, 2014).
 4-кратный победитель Лиги чемпионов (2002/03, 2003/04, 2007/08, 2013/14), серебряный (2010/11) и бронзовый (2004/05, 2005/06) призёр Лиги чемпионов.
 2-кратный обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (2008/09, 2017/18), серебряный призёр Кубка CEV (2001/02).
 Бронзовый призёр Кубка обладателей Кубков европейских стран (1996/97).
 Победитель (2014) и бронзовый призёр (2009) чемпионата мира среди клубных команд.

Личные 
 MVP молодёжного чемпионата Европы (1994).
 Лучший игрок чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2008).
 MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов (2002/03, 2013/14).
 MVP «Финала четырёх» Кубка России (2007).
 MVP «Финала восьми» Открытого Кубка России (2009).
 MVP европейского олимпийского отборочного турнира (2016).
 Лучший подающий «Финала четырёх» Лиги чемпионов (2010/11).
 Вошёл в символическую семёрку клубного чемпионата мира (2014).
 Участник Матчей звёзд России (2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, февраль 2014, декабрь 2014).
 Кавалер ордена Вячеслава Платонова (2012).
 Лучший спортсмен России 2012 года по версии Федерации спортивных журналистов России, газеты «Спорт-Экспресс», интернет-портала «Чемпионат.com», зрителей телеканала «Россия-2».
 Член Волейбольного зала славы (2021).

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (1999 год).
 Орден Почёта (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Орден Дружбы (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2 августа 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 ноября 2005 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах.
 Почётный гражданин Белгородской области (22 ноября 2012 года).
 Медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени (22 сентября 2016).

Примечания

Ссылки 

 Сайт Сергея Тетюхина
 
 Профиль на сайте Международной федерации волейбола
 
 
 

Волейболисты России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от России
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки мужской сборной России по волейболу
Игроки ВК «Белогорье»
Игроки ВК «Зенит» Казань
Члены Волейбольного зала славы
Волейбольные функционеры России
Депутаты Белгородской областной Думы
Почётные граждане Белгородской области
Выпускники Белгородского государственного университета